Coleville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coleville (Kalifornien)
 Coleville (North Carolina)
 Coleville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Coleville (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Coalville